11 км — остановочный пункт Санкт-Петербургского региона Октябрьской железной дороги на участке Мга — Невдубстрой. Расположен в Кировском районе Ленинградской области в непосредственной близости от СНТ «Ручей», СНТ «Ласточка» и СНТ «Ленгидропроект».

География 
Соседние станции (ТР4): 030107 Невдубстрой и 030129 Грибное.

Расстояние до узловых станций (в километрах): Невдубстрой — 3, Мга — 11.

Коммерческие операции 
Посадка и высадка пассажиров на (из) поезда пригородного и местного сообщения. Прием и выдача багажа не производятся. Ранее платформа имела здание билетной кассы, которая позднее была закрыта.

Ссылки 
платформа  на сайте Единая сетевая разметка
Станции  Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Кировского района (Ленинградская область)